La Línea 130 es una línea de colectivos de Buenos Aires que une el barrio de La Boca con Boulogne Sur Mer.

Es operada por la empresa Transporte Automotor Bernardo Ader S.A. que pertenece al Grupo DOTA.

Ramales 

La línea cuenta con dos ramales: Munro y Panamericana. El primero une La Boca con Boulogne atravesando la localidad de Munro y la Avenida Maipu, mientras que el segundo circula por la Autopista Panamericana.

Recorrido A (Por Munro) - La Boca (Capital Federal) - Estación Boulogne (San Isidro) 
Servicio Común

Ida A Estación Boulogne: Desde Avenida Don Pedro De Mendoza N.º 427 Por Juan Manuel Blanes, Necochea, Azopardo, Avenida Juan De Garay, Avenida Paseo Colón, Avenida De La Rábida, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida Del Libertador, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Dársena Frente Al Centro Municipal De Exposiciones, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Sarmiento, Avenida Del Libertador, Ramallo, Avenida Cabildo, Cruce Avenida General Paz, Avenida Maipú, Presidente Hipólito Yrigoyen,  Avenida Bartolomé Mitre, Avenida Vélez Sarsfield, Avenida Bernardo Ader, Coronel Bogado, Guayaquil, Godoy Cruz Hasta Comandante Luis Piedrabuena.

Regreso A La Boca: Desde Godoy Cruz Y Comandante Luis Piedrabuena Por Comandante Luis Piedrabuena, Avenida Avelino Rolón, Uriarte, Olazábal, Avenida Bernardo Ader, Avenida Vélez Sarsfield, Avenida Fleming, Carlos Villate, Avenida Bartolomé Mitre, Avenida General San Martín, Avenida Maipú, Cruce Avenida General Paz, Avenida Cabildo, Avenida San Isidro, Ramallo, Avenida Del Libertador, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida De La Rábida, Avenida Paseo Colón, Avenida Brasil, Avenida Don Pedro De Mendoza Hasta El N.º 427.

Recorrido B (Por Autopista Ingeniero Pascual Palazzo - Panamericana) - La Boca - Est. Boulogne 
Servicio Común

Ida A Estación Boulogne: Desde Avenida Don Pedro De Mendoza N.º 427 Por Juan Manuel Blanes, Necochea, Azopardo, Avenida Juan De Garay, Avenida Paseo Colón, Avenida De La Rábida, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida Del Libertador, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Dársena Frente Al Centro Municipal De Exposiciones, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Doctor Roberto Levillier, Avenida Belisario Roldán, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Valentín Alsina , Gerardo Armauer Hansen, La Pampa, Ramsay, Echeverría, Húsares, Juramento, Avenida Del Libertador, Crisólogo Larralde, Avenida Doctor Ricardo Balbín, Holmberg, Cruce Avenida General Paz, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Avenida Avelino Rolón, Figueroa Alcorta, Medrano, Yatay Hasta Avenida Avelino Rolón.

Regreso A La Boca: Desde Avenida Avelino Rolón Y Yatay Por Yatay, Avenida Avelino Rolón, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Cruce Avenida General Paz, Donado,Ibera,Machacain Avenida Doctor Ricardo Balbín, Washington, Núñez, Ciudad De La Paz, Manuela Pedraza, Avenida Del Libertador, Echeverría, Castañeda, La Pampa, Avenida Leopoldo Lugones, Avenida de los Ombúes, Avenida Ernesto Tornquist, Avenida Andrés Bello, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Dorrego, Avenida Del Libertador, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida De La Rábida, Avenida Paseo Colón, Avenida Brasil, Avenida Don Pedro De Mendoza Hasta El N.º 427.

Referencias 
 

130
Partido de San Isidro
Partido de Vicente López